Ketteler steht für:
 Ketteler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ketteler (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Ketteler-Siedlung, Wohnsiedlungstyp
 Kettelersche Kurie, Gebäude in Münster

Siehe auch:
 Kettler